Dorothea von Brandenburg-Ansbach ist der Name folgender Personen:

* Dorothea (Preußen) (1504–1547), durch Heirat Herzogin von Preußen und Prinzessin von Brandenburg-Ansbach
 Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach (1661–1705), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt
 Dorothea Friederike von Brandenburg-Ansbach (1676–1731), durch Heirat Gräfin von Hanau
 Dorothea Katharina von Brandenburg-Ansbach (1538–1604), Burggräfin von Meißen